Arabisch persoon
Hanan Badr el-Din (19??), Egyptisch activist

Muhammad al-Badr (1929-1996), koning van Jemen 
Badr Abdel Moghny (1958), Egyptisch beeldhouwer
Badr El Kaddouri (1981), Marokkaans voetballer
Badr Hari (1984), Marokkaans-Nederlands kickbokser
Mahmoud Badr (1985), Egyptisch journalist
Badre Kotbani (1990), Nederlands voetballer
Luca Badr (1992), Egyptisch voetballer
Badr Benoun (1993), Marokkaans voetballer 
Geografie en geschiedenis
Ash-Shaykh Badr, plaats in Syrië
Badr, plaats in Libië
Badr Hunayn, plaats in Saoedi-Arabië
Slag bij Badr (624), islamitische overwinning bij deze plaats